El Gran Premio de Tailandia de Motociclismo de 2018 (oficialmente PTT Thailand Grand Prix) fue la decimoquinta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2018. Tuvo lugar en el fin de semana del 5 al 7 de octubre de 2018 en el Circuito Internacional de Chang que está situado en la localidad de Buriram, Isan, Tailandia.

La carrera de MotoGP fue ganada por Marc Márquez, seguido de Andrea Dovizioso y Maverick Viñales. Francesco Bagnaia fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Luca Marini y Miguel Oliveira. La carrera de Moto3 la ganó Fabio Di Giannantonio, Lorenzo Dalla Porta fue segundo y Dennis Foggia tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Vueltas lideradas

Resultados Moto2

Vueltas lideradas

Resultados Moto3

Vueltas lideradas

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Competiciones de motociclismo de Tailandia
Tailandia
Deporte en Tailandia en 2018